Juliet (em português, Julieta) — personagem da tragédia Romeu e Julieta (c. 1591), de William Shakespeare
Juliet (canção) — canção de Robin Gibb lançada em 1983
 Juliet — modelo de óculos esportivos da Oakley, Inc.

Desambiguação